Канэко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Канэко, Масааки (род. 1940) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион мира.
 Канэко, Мисудзу (настоящее имя Тэру Канэко; 1903—1930) — японская поэтесса и композитор. 
 Канэко, Фумико (1903—1926) — японская анархистка и нигилистка.